Список млекопитающих, обитающих в Боснии и Герцеговине (южная Европа).

Из 84 указанных в таблице видов, 1, Monachus monachus, регионально пропавший, 0 находящихся под угрозой исчезновения, 3 подверженные, 7 находятся в близком к угрожающему состоянию.

Следующие теги используются для выделения охранного статуса каждого вида по оценкам  МСОП:

Список

Источники 
 Составлен с помощью расширенного поиска на веб-сайте  МСОП

Примечания 

Списки:Босния и Герцеговина
Природа Боснии и Герцеговины